Tasse kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Tassé, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,

Italien 

 Tassè, ort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar